Philine är ett släkte av snäckor som ingår i familjen havsmandelsnäckor (Philinidae).

Philine har hornartade, obetydligt vindlade skal med vid mynning, som helt täckt av manteln och sidoutskott av foten. Hit hör flera arter, bland annat den på Sveriges västkust och i Östersjön vanliga havsmandeln.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsmandelsnäckor